A CONMEBOL-mesterkupa (angolul: CONMEBOL Masters Cup, spanyolul: Copa Master de CONMEBOL, portugálul: Copa Master da Conmebol) egy megszűnt a CONMEBOL által kiírt labdarúgókupa volt.

Mindössze egyetlen alkalommal rendezték meg, 1996. február 8. és 12. között. 
A tornán a Copa CONMEBOL korábbi győztesei vettek részt.

A kupa egyedüli győztese a brazil São Paulo lett.

Résztvevők

A torna

Elődöntők

Döntő

Gólszerzők
5 gólos
 Almir
3 gólos
 Túlio
 Valdir Bigode
1 gólos
 Edmílson
 Aílton

Kupadöntők

Kapcsolódó szócikkek 
Copa CONMEBOL

További információk 
 A CONMEBOL-mesterkupa eredményei az RSSSF.com-on

CONMEBOL
Nemzetközi labdarúgókupák